Карл Бауэр:
 Бауэр, Карл Фридрих (Карл Фёдорович; 1762—1812) — российский генерал-лейтенант. Сын Фридриха Вильгельма Бауэра.
 Бауэр, Карл Генрих (1890—1978) — немецкий хирург.
 Бауэр, Карл Хуго Фридрих (1874—1944) — немецкий химик, профессор Лейпцигского университета.
 Бауэр, Карл Эрнст (1665—1719) — бургграф Гданьска-Данцига.